Sorcy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sorcy-Bauthémont, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Sorcy-Saint-Martin, departementet Meuse i regionen Grand Est,